«Красный Яр»  — российский драматический телесериал, посвящённый 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Премьера сериала состоялась 30 января 2023 года на НТВ.

Сюжет 
Историческая драма «Красный Яр» рассказывает о событиях 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка» — массовая добыча золота частными предпринимателями и старателями. Состоит из восьми серий, через которые проходят две сюжетные линии событий — 1860-е годы и наши дни.

Ссылки 
 Страница сериала // Триикс медиа

Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы на русском языке
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2023 году
Телесериалы России, завершённые в 2023 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Телесериалы на русском языке